Errázuriz (geslacht)
Fernando Errázuriz
Federico Errázuriz Zañartu
Ladislao Errázuriz Lazcano
María Errázuriz Echaurren
Crescente Errázuriz Valdivieso
Isidoro Errázuriz Errázuriz